Ancyra, avui dia Ankara, ciutat de Galàcia.
 Ancyra Abasitis o Abbaitis, ciutat de la Frígia Epicteta.